Світові рекорди зі штовхання ядра визнаються Світовою легкою атлетикою (до 2019 року — ІААФ) з-поміж результатів, показаних легкоатлетами на будь-яких аренах (як просто неба, так і в приміщенні), за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Штовхання ядра (чоловіки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – Штовхання ядра (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія світових рекордів зі штовхання ядра в приміщенні серед чоловіків на сайті Світової легкої атлетики  
 Довідник з хронології світових рекордів  на сайті Світової легкої атлетики 

Чоловіки